Balanced Rock bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Balanced Rock (North Carolina)
 Balanced Rock (Huntingdon County, Pennsylvania)
 Balanced Rock (York County, Pennsylvania)